Кубок Федерации — хоккейный приз, вручаемый победителю серии плей-офф Первенства Высшей хоккейной лиги, начиная с сезона 2015/2016.

На церемонии закрытия чемпионата трофей передаётся капитану победившей команды. Через год, после возвращения кубка организаторам, на него наносится наименование чемпиона.

Обладатели кубка

Наиболее успешные команды 
Курсивом отмечены ныне несуществующие (не играющие в Первенстве ВХЛ) команды.
{| class="wikitable sortable" style="text-align:left;
! width="180" | Команда
! Количество финалов
! Побед
! Поражений
! Процент побед
! class="unsortable" width="200" | Годы участия в финале (жирным выделены годы выигрыша Кубка Федерации)
|- align="center" |
| align="left" |  «Ростов»*
| 3
| 2
| 1
| 66.7%
| align="center" | 2016, 2017, 2019
|- align="center" |
| align="left" | *
| 2
| 2
| 0
| 100%
| align="center" | 2016, 2018
|- align="center" |
| align="left" | 
| 2
| 2
| 0
| 100%
| align="center" | 2021, 2022
|- align="center" |
| align="left" |  «Кристалл»
| 2
| 0
| 2
| 0%
| align="center" | 2021, 2022
|- align="center" |
| align="left" |  «Славутич»**
| 1
| 0
| 1
| 0%
| align="center" | 2017
|- align="center" |
| align="left" |  «Чебоксары»
| 1
| 0
| 1
| 0%
| align="center" | 2018
|- align="center" |
| align="left" |  «Мордовия»**
| 1
| 0
| 1
| 0%
| align="center" | 2019

*Команда играет в чемпионате ВХЛ;

**команда прекратила существование

Хоккей с шайбой в России